Centronics (читается «центроникс»):

 Компания «Centronics», разработавшая стандарт параллельного порта компьютера;
 IEEE 1284 — стандарт параллельного порта, развившийся из стандарта Centronics;
 Разъём Centronics, применявшийся для параллельного порта.